Siddi bezeichnet:

 Siddhi, einen Begriff des Hinduismus und Buddhismus
 Siddi (Nepal), ein Dorf in Nepal
 Siddi (Sardinien), eine Gemeinde auf Sardinien
 Siddi (Volk), eine ethnische Gruppe von afrikanischer Abstammung in Indien und Pakistan

Siddi ist der Familienname von:
 Antonio Siddi (1923–1983), italienischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Sidi (Begriffsklärung)